La Broadcasting Board of Governors (o BBG) è un'agenzia governativa indipendente responsabile per tutti i mezzi di comunicazione non militari finanziati dal governo degli Stati Uniti.

La BBG supervisiona:
 Voice of America (VOA)
 Al-Hurra
 Radio Sawa
 Radio Farda
 Radio Free Europe/Radio Liberty
 Radio Free Asia (RFA)
 Radio Marti and TV Marti

Le reti complessivamente supervisionate dalla BBG trasmettono in 59 differenti lingue e hanno un'audience settimanale stimata in 165 milioni di persone. Il budget per l'anno fiscale 2011 sarà di 768.8 milioni di dollari con un incremento del 1,5% rispetto all'anno precedente.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Istituzioni degli Stati Uniti d'America
Mass media negli Stati Uniti d'America